Die Baureihe 114 bezeichnet:

 die Elektrolokomotive der aus der Baureihe 110 umgezeichneten Baureihe 114 der Deutschen Bundesbahn, siehe DB-Baureihe E 10 #Baureihe 114
 die Elektrolokomotive der aus der Baureihe 112 umgezeichneten Baureihe 114.0 der Deutschen Bahn AG, ehemals der Deutschen Reichsbahn, siehe DR-Baureihe 243 #DB-Baureihe 114.0
 die Elektrolokomotive der aus der Baureihe 143 umgebauten Baureihen 114.1 und 114.3 der Deutschen Bahn AG, ehemals der Deutschen Reichsbahn, siehe DR-Baureihe 243 #DB-Baureihe 114.1 und 114.3
 die Diesellokomotive der Baureihe 114 der Deutschen Reichsbahn, später der Deutschen Bahn AG, siehe DR-Baureihe V 100 #Baureihen 114 und 115 (DB-Baureihe 204)
 die Baureihe Mercedes-Benz W 114 der Daimler-Benz AG (genannt „Strich-Acht“)